Подсосна — название нескольких населённых пунктов:
 Подсосна — деревня в Любытинском районе Новгородской области.
 Подсосна — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.